Reisach ist der Familienname folgender Personen:
 Karl August von Reisach (Publizist) (1774–1846), deutscher Archivar, Publizist und Verwaltungsbeamter
 Karl August von Reisach (1800–1869), Bischof von Eichstätt sowie Erzbischof des Erzbistums München und Freising und später Kurienkardinal
 Johann Adam von Reisach (1765–1820), deutscher Historiker und Jurist

Reisach heißen folgende geographischen Objekte:

in Deutschland
 Reisach an der Vils, Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reisach (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reisach (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Reisach (Burgoberbach), Ortsteil der Gemeinde Burgoberbach, Landkreis Ansbach, Bayern
 Reisach (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reisach (Frontenhausen), Ortsteil des Marktes Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reisach (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Reisach (Höttingen), Ortsteil der Gemeinde Höttingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Reisach (Kemnath), Ortsteil der Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Reisach (Kollnburg), Ortsteil der Gemeinde Kollnburg, Landkreis Regen, Bayern
 Reisach (Löwenstein), Ortsteil der Stadt Löwenstein, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Reisach (Mähring), Ortsteil des Marktes Mähring, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Reisach (Massing), Ortsteil des Marktes Massing, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Reisach (Neukirchen), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Reisach (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Reisach (Oberaudorf), Ortsteil der Gemeinde Oberaudorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Reisach (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Reisach (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Reisach (Pegnitz), Ortsteil der Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Reisach (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Reisach (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Reisach (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Reisach (Ruderting), Ortsteil der Gemeinde Ruderting, Landkreis Passau, Bayern
 Reisach (Sankt Englmar), Ortsteil der Gemeinde Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Reisach (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Reisach (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Reisach (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Reisach (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Reisach (Traitsching), Ortsteil der Gemeinde Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Reisach (Trausnitz), Ortsteil der Gemeinde Trausnitz, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Reisach (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Reisach (Vilseck), Ortsteil der Stadt Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Reisach (Vilshofen), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Reisach (Wasserburg am Inn), Ortsteil der Stadt Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Reisach (Weiding), Ortsteil der Gemeinde Weiding, Landkreis Cham, Bayern
 Reisach (Wies), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Wies, Landkreis Miesbach, Bayern

in Österreich
 Reisach (Gemeinde Kirchbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kirchbach, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Reisach (Gemeinde Hochburg-Ach), Ortschaft der Gemeinde Hochburg-Ach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Reisach (Gemeinde Moosbach), Ortschaft von Moosbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Reisach (Gemeinde Hohenweiler), Ortsteil der Gemeinde Hohenweiler, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

sowie:
 Kloster Reisach, Deutschland
 Reisachburg, Steiermark